Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
Baranangsiang (Bogor Timur), een plaats in het regentschap Kota Bogor van de provincie West-Java
Baranangsiang (Cipongkor), een plaats in het regentschap Bandung Barat van de provincie West-Java